Раягада:

 Раягада — город в индийском штате Орисса.
 Раягада — округ в индийском штате Орисса.